Irreligious is het tweede album van de Portugese gothic metal-band Moonspell. Het album is uitgebracht in 1996.

Tracklist 

Muziekalbum uit 1996
Muziekalbum van Moonspell